Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Rumunia posiadała ponad 310 miast o ludności przekraczającej 1,5 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bukareszt jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 18 miast z ludnością 100÷500 tys.; 11 miast z ludnością 50÷100 tys., 20 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, w 1937 roku w Rumunii istniało: 5 miast z ludnością powyżej 100 tys., 9 miast z ludnością 50÷100 tys., 22 miasta z ludnością 20÷50 tys. i 107 miast z ludnością 10÷20 tys.

Największe miasta w Rumunii 
Największe miasta w Rumunii według liczebności mieszkańców (stan na 20.10.2011):

Tabela danych statystycznych miast w Rumunii 
Kolumny Powierzchnia, Wysokość i Lokalizacja zostały zebrane ze stron Wikipedii w różnych wersjach językowych poświęconych poszczególnym miastom.

Dane dot. liczby mieszkańców z marca 2002.

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Rumunia